Brusela puede referirse a:

Pinza 
 el nombre común de la planta Vinca major; o
 el nombre común de la planta Vinca minor; o
 el nombre que se le da a la herramienta de joyería conocida vulgarmente como Pinza de depilar.